Loubens (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Loubens (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje